Privlaka může být:

 Privlaka (Slavonie) – sídlo ve Vukovarsko-sremské župě v Chorvatsku
 Privlaka (Dalmácie) – sídlo v Zadarské župě v Chorvatsku

podobné názvy
 Přívlaka – část obce Poniklá v okrese Semily
 Prevlaka – poloostrov v nejjižnější části Chorvatska